Тылы́с — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Ёжевского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Центральная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 23 человека (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района